HMS Glory je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Glory (1763) 
 HMS Glory (1781) 
 HMS Glory (1788) 
 HMS Glory (1899) 
 HMS Glory (R62) 
 HMS Glory IV

Glory